Der Unbesiegte bezeichnet:

 Der Unbesiegte, eine Kurzgeschichte von Ernest Hemingway.
 Apus Weg ins Leben: Der Unbesiegbare, einen indischen Spielfilm von Satyajit Ray.